Vickery steht für:

 Vickery (Texas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Texas
 Vickery Island, Insel im Indischen Ozean

Vickery ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Vickery (1844–1929), britische Feministin, Ärztin und Lebensgefährtin von Charles Robert Drysdale
 Amanda Vickery (* 1962), englische Historikerin, Schriftstellerin, Radio- und Fernsehmoderatorin sowie Hochschullehrerin
 Brian Campbell Vickery (1918–2009), britischer Informationswissenschaftler 
 David Vickery, Filmtechniker
 Hubert Bradford Vickery (1893–1978), US-amerikanischer Biochemiker
 Joey Vickery (* 1967), kanadischer Basketballspieler
 John Vickery (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Joyce Winifred Vickery, australische Botanikerin, Mitarbeiterin am National Herbarium und Preisträgerin der Clarke-Medaille
 Phil Vickery, englischer Rugbyspieler
 Sachia Vickery, US-amerikanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Vickrey